Clapham – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Clapham – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Clapham – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Clapham – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Clapham – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa